Здјетин може бити:

 Здјетин (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Здјетин (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република